Klinte (plaats), plaats en eiland in Zweden
 Klinte (parochie), parochie in Denemarken